Профессиональная футбольная лига 2009 — 18-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился с 1 марта по 9 ноября.

Итоговая таблица 

 Клуб «Дустлик» отказался от участия в чемпионате, в связи с чем ФК «Бухара» сохранил место в высшей лиге
 Клуб ОТМК переименован в ФК «Алмалык»

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2009
 Первая лига Узбекистана по футболу 2009
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2009

Ссылки 
 
 

2009
Спорт в Узбекистане в 2009 году